Плишкин () — русская фамилия, известные носители:

 Плишкин, Алексей Владимирович (род. 1963) — общественный деятель, бывший главный редактор журнала «Вверх».
 Плишкин, Дмитрий Сергеевич (род. 1983) — глава ФТ Сириус.
 Плишкин, Пётр Семёнович — русский историк, писатель начала XIX века.